Plenotrichaius är ett släkte av svampar. Plenotrichaius ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plenotrichaius